Округ Уинстон () — один из двух округов США:
 Уинстон — округ в штате Алабама.
 Уинстон — округ в штате Миссисипи.